

Geografia 
 Borodino – città della Russia siberiana meridionale, nel Territorio di Krasnojarsk
 Borodino – località nella Russia europea, teatro della famosa Battaglia di Borodino tra i francesi di Napoleone e i russi di Alessandro I
 Borodino – villaggio della Crimea

Nautica 
 Borodino – attuale nome della fregata Novik
 Borodino – nave da battaglia dell'omonima classe che prese parte alla battaglia di Tsushima
 Classe Borodino – nome di diverse classi di navi russe, costruite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900:
 Classe Borodino – pre-dreadnought costruite a partire dal 1899.
 Classe Borodino – incrociatori da battaglia la cui costruzione iniziò nel 1913 e non fu mai ultimata
 Classe Borodino – navi passeggeri fluviali russe utilizzate anche in ambito militare come trasporto truppe durante la guerra russo-giapponese e la rivoluzione bolscevica

Altro 
 3544 Borodino – asteroide della fascia principale